«Mise à jour» — четвертий студійний альбом французького поп-співака Метта Покори. Реліз відбувся 23 серпня 2010 року.

Mise à jour

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Updated 

«Updated» — міжнародна англомовна версія четвертого студійного альбому французького поп-співака Метта Покори «Mise à jour». Реліз відбувся 14 березня 2011 року.

Список композицій

Mise à Jour Version 2.0 

«Mise à Jour Version 2.0» — перевидання четвертого студійного альбому французького поп-співака Метта Покори «Mise à jour». Реліз відбувся 14 квітня 2011 року.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт M. Pokora

Альбоми M. Pokora
Франкомовні музичні альбоми